Павел Христов може да се отнася за:

 Павел Христов (1859 – 1921), български офицер;
 Павел Христов (1874 – 1922), български революционер;
 Павел Христов (Кристофор Порталие), български униатски духовник.